The Husband Hunter – cortometraggio del 1918 diretto da George Marshall
The Husband Hunter – film del 1920 diretto da Howard M. Mitchell
The Husband Hunter – film del 1920 diretto da Fred W. Durrant